Pseudoparmelia är ett släkte av lavar. Pseudoparmelia ingår i familjen Parmeliaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudoparmelia